Neogerris är ett släkte av insekter. Neogerris ingår i familjen skräddare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skräddare
Neogerris